Popa este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Adrian Popa (n. 1988), fotbalist român
 Adrian Popa (fotbalist născut în 1990) (n. 1990), fotbalist român
 Adrian Pop (scrimer născut în 1968) (n. 1968), scrimer român
 Alexandru Popa (arheolog) (1930-1985), arheolog român
 Alexandru Popa (deputat) (n. 1990), deputat român
 Alexandru Popa (scriitor) (n. 1977), scriitor, dramaturg și scenarist de film român
 Amos Popa, delegat și semnatar al Actului Unirii de la 1 decembrie 1918
 Anatolie Popa (1896-1920), comandant militar moldovean
 Anca Pop (1984-2018), cântăreață română-canadiană
 Andreea Popa (n. 2000), handbalistă română
 Andrei Popa, haiduc român
 Angela Popa Brădean (n. 1934), pictoriță română
 Aron Ioan Popa (n. 1958), om politic român
 Atanasie Popa (1896-1982), preot, istoric al culturii și istoric de artă român
 Augustin Popa (1893-1974), politician român
 Aurel Popa (n. 1954), amiral român
 Aurenție Popa (1871-1930), deputat în Marea Adunare Națională
 Bazil Popa, inginer român
 Camelia Popa Caracaleanu (n. 1948), poetă, eseistă și pictoriță română
 Celestina Popa (n. 1970), gimnastă română 
 Constantin Popa (n. 1938), medic român
 Constantin Popa (senator) (n. 1962), senator român
 Constanța Popa (n. 1958), deputat român
 Cornel Popa (fotbalist) (1935-1999), fotbalist român
 Cornel Popa (politician) (n. 1951), politician român
 Cornel Popa (regizor) (1932-2008), regizor de televiziune român
 Cornelia Popa (n. 1950), atletă română
 Cristian Popa (n. 1964), economist român
 Crîngu Popa (1946-2001), aeromodelist român
 Dan Gabriel Popa (n. 1961), senator român
 Daniel Popa (n. 1994), fotbalist român
 Daniela Popa (n. 1956), politician român
 Dimitrie Popa (1930-2012), senator român 
 Dorian Popa (n. 1988), vlogger, compozitor, dansator și cântăreț român
 Dorinel Popa (n. 1988), fotbalist român
 Dumitru Popa (prefect al Brăilei) (1958-2020), politician român, prefect al județului Brăila
 Dumitru Popa (primar al Bucureștiului) (n. 1925), lider comunist român
 Dumitru Titus Popa (1940-2011), jurnalist și decan român
 Florian Popa (n. 1946), senator român
 Florin Popa (n. 1983), fotbalist român
 Florin Popa (deputat) (n. 1954), deputat român
 Gabriel Popa (n. 1985), fotbalist român
 Gabriel Popa (pictor), (1937–1995), pictor român
 George Popa (n. 1923), medic, profesor universitar, poet și critic literar român
 Gheorghe Popa (chestor) (n. 1959), chestor român de poliție
 Gheorghe Popa (deputat) (n. 1956), deputat moldovean
 Gheorghe Popa (fizician) (n. 1943), fizician român 
 Gheorghe Popa (lingvist) (n. 1952), profesor universitar moldovean
 Gheorghe Popa-Lisseanu (1866-1945), istoric și filolog român
 Gherasim Popa, demnitar comunist
 Grigore T. Popa (1892-1948), medic român
 Horia Popa (n. 1993), fotbalist român
 Ioan Popa (compozitor) (1926-2008), profesor, dirijor și compozitor român
 Ioan Popa (general), general român
 Ioan Popa (scriitor) (n. 1955), scriitor român
 Ioan Popa (scrimer) (1953-2017), scrimer român
 Ioan Popa Nicoară (1874-1936), deputat în Marea Adunare Națională
 Ioan Aron Popa (n. 1958), deputat român
 Ioan Mircea Popa (n. 1933), deputat român 
 Ioan-Mihai Popa (n. 1950), deputat român
 Ion Popa (senator român) (n. 1967), senator român
 Ion Popa (istoric), istoric român
 Ion Gheorghe Popa (n. 1948), politician român
 Ionuț Popa (fotbalist) (1953-2020), fotbalist și antrenor român
 Ionuț Popa (politician), politician român
 Iosif Popa (n. 1878), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Irineu Popa (n. 1957), teolog ortodox român
 Iulian Popa (n. 1984), fotbalist român
 Iuliana Popa (n. 1996), canotoare română
 Klaus Popa (1951-2021), istoric german originar din România
 Laura Popa (n. 1994), handbalistă română
 Liviu Popa (1921-1977), arhitect, grafician și scenograf român
 Loredan Popa (n. 1980), canoist român
 Marian Popa (n. 1938), istoric și critic literar român
 Marian Popa (fotbalist) (n. 1964), fotbalist român
 Marian Ariton Popa (1871-1946), protopop unit
 Maricel Popa (n. 1961), senator român
 Marius Popa (fotbalist) (n. 1978),  fotbalist român 
 Marius Popa (muzician) (n. 1979), muzician român
 Mihaela Popa (n. 1962), politician român
 Mihai Valentin Popa (n. 1965), deputat român
 Mircea Popa (n. 1939), critic și istoric literar român
 Mircea Popa (dirijor) (1915-1975), dirijor și compozitor român
 Nicolae Popa (deputat) (n. 1953), politician român
 Nicolae Popa (Gelsor), om de afaceri român
 Nicolae Popa (meșter popular) (1919-2010), meșter popular și poet român
 Nicolae Popa (pictor și grafician) (1901-1962), pictor și grafician român
 Nicolae Popa (profesor) (n. 1939), jurist și judecător român
 Nicolae Popa (scriitor) (n. 1959), poet și prozator moldovean
 Nicolae-Vlad Popa (n. 1950), senator român
 Nineta Popa (n. 1959), interpretă română de muzică populară
 Octavian-Marius Popa (n. 1960), deputat român
 Ovidiu Popa (n. 1972), actor român
 Petrică Popa (1929-2013), actor român
 Radu Popa (1933-1993), arheolog și istoric român
 Radu Mihai Popa (n. 1976), deputat român
 Răzvan Popa (actor) (n. 1962), actor și regizor român
 Răzvan Popa (fotbalist) (n. 1997), fotbalist român
 Roxana Popa (n. 1997), gimnastă spaniolă cu origine română
 Rubin Popa (1901-1958), medic și profesor universitar român
 Stela Popa (n. 1982), autoare și jurnalistă din Republica Moldova
 Ștefan Popa Popa's (n. 1955), caricaturist român
 Ștefan-Ovidiu Popa (n. 1985), deputat român
 Tania Popa (n. 1973), actriță română
 Temistocle Popa (1921-2013), compozitor, instrumentist și actor român
 Tudorel Popa (1925-1978), actor român
 Valentin Popa (1940-2010), artist plastic român, pictor, grafician și gravor
 Valentin Popa (profesor) (n. 1964), politician român
 Valter Popa (n. 1964), chitarist român
 Vasile Popa (n. 1969), fotbalist român 
 Vasile Popa (actor) (1947-2021), actor și cascador român
 Vasko Popa (1922-1991), poet sârb 
 Victor Ion Popa (1895-1946), om de teatru și literat român
 Virgil Popa (deputat) (n. 1950), politician român
 Virgil Popa (dirijor) (n. 1975), dirijor de origine română
 Virgil Popa (senator) (n. 1937), senator român 
 Virginia Popa (n. 1962), baschetbalistă română

Vezi și 
 Pop (dezambiguizare)
 Popeni (dezambiguizare)
 Popești (dezambiguizare)
 Popescu (nume de familie)
 Popovici (dezambiguizare)
 Popoviciu (nume de familie)
 Papp (nume de familie)

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale